Trevifontein, de naam van de grootste en bekendste fontein in Rome
Trevi (Rome), de wijk in Rome waar deze fontein zich bevindt
Trevi (plaats), een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia
Treveri of Trevi, een Germaanse stam
TREVI, een netwerk van de ministers van Binnenlandse zaken en Justitie van de Europese Gemeenschap tussen 1975 en 1992